

Навчальні заклади 
 Київський політехнічний інститут (нині Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»)
 Каунаський політехнічний інститут (нині Каунаський технологічний університет)
 Криворізький педагогічний інститут

Комуністичні партії 
 Комуністична партія Ізраїлю
 Комуністична партія Індії
 Комуністична партія Індонезії
 Комуністична партія Ірану
 Комуністична партія Ірландії
 Комуністична партія Іспанії
 Комуністична партія Італії

Інше 
 Кісточково-плечовий індекс